Odontocerum är ett släkte av nattsländor. Odontocerum ingår i familjen böjrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Böjrörsnattsländor
Odontocerum